

Interfacce Grafiche 
 XMB – interfaccia grafica sviluppata dalla Sony Computer Entertainment.

Codici 
 XMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di M'bahiakro (Costa d'Avorio)